Il doppio del Copa Colsanitas 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Laura Montalvo e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 2–6, 6–4  contro Tathiana Garbin e Janette Husárová.

Teste di serie
 Laura Montalvo /  Paola Suárez (finale)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (campionesse)
 Sylvia Plischke /  Patricia Wartusch (primo turno)
 Rosa Maria Andres /  Cristina Torrens Valero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2001